Stati Uniti d'America
 Berryville – capoluogo della Contea di Carroll, Arkansas
 Berryville – città della Contea di Henderson, Texas
 Berryville – capoluogo della Contea di Clarke, Virginia